bocsár, a pohárnok szinonimája
 Bocsár, település Szerbiában